Een plant uit de steenbreekfamilie, Schildersverdriet (plant)
Een roman van Jacques Kruithof
Een bundel van Gerti Bierenbroodspot
Een bundel van Paul Snoek